Die Berner Tramway-Gesellschaft bezeichnet:

 Berner Tramway-Gesellschaft (2001), eine Aktiengesellschaft zum Betrieb des historischen Berner Dampftrams
 Berner Tramway-Gesellschaft (1888), ein ehemaliges Berner Verkehrsunternehmen